Hartinger ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Hartinger (1946–2020), österreichischer Sänger und Dirigent
 Anselm Hartinger (* 1971), deutscher Musikwissenschaftler, Historiker und Museumsleiter 
 Anton Hartinger (1806–1890), österreichischer Blumenmaler und Lithograph
 Beate Hartinger-Klein (* 1959), österreichische Managerin und Politikerin (FPÖ)
 Brigitte Bierbauer-Hartinger (* 1961), österreichisches Mitglied des Bundesrats (SPÖ)
 Dorothee Hartinger (* 1971), deutsche Schauspielerin
 Hans Hartinger (Physiker) (1891–1960), deutscher Physiker und Lichttechniker
 Hans Hartinger, österreichischer Tischtennisspieler
 Ingram Hartinger (* 1949), österreichischer Schriftsteller
 Josef Hartinger (1893–1984), deutscher Verwaltungsjurist und Politiker (CSU)
 Ludwig Hartinger (* 1952), österreichischer Dichter, Lektor, Editor, Publizist und Übersetzer
 Robert Hartinger (1875–1939), österreichischer Architekt
 Richard Hartinger (* 1929), Unternehmer, siehe riha Richard Hartinger Getränke